Hayesville, census-designated place de l'Oregon
 Hayesville, ville de la Caroline du Nord
 Hayesville, ville de l'Iowa
 Hayesville, Ohio, ville de l'Ohio